Haberstein ist der Name zweier Berge im bayrischen Fichtelgebirge:

 Haberstein (Schneeberg), 927 m, im Schneebergmassiv
 Haberstein (Kösseine), 848 m, im Kösseinemassiv